Jméno a příjmení Martin Reiner má více nositelů:

 Martin Reiner (1627–1680)
 Martin Reiner (básník)
 Martin Reiner (architekt) (1900–1973)